le bemba, langue bantoue parlée en Zambie et aussi au Botswana, en République démocratique du Congo, et au Malawi ;
 le bemba ou buyu, langue du Sud-Kivu en République démocratique du Congo ;
 Bemba, population d'Afrique australe ;
 lac Bemba ou lac Bemmba, un autre nom du lac Bangwelo en Zambie;
 Radio Bemba  est une expression cubaine qui s'est propagée dans le monde hispanophone à la suite de la révolution cubaine de 1960;
 Radio Bemba Sound System, un groupe de musiciens accompagnant Manu Chao.

Patronyme 

 Sylvain Bemba (1934-1995), un écrivain de la République du Congo;
 Jeannot Bemba Saolona (1942-2009), un homme d'affaires de la République démocratique du Congo, père de Jean-Pierre Bemba ;
 Jean-Pierre Bemba (1962-), un homme politique de la République démocratique du Congo ;
 Françoise Bemba, une femme politique de la République démocratique du Congo, sœur de Jean-Pierre.
Homonymie de patronyme